Als Weltmeisterschaft 1953 oder WM 1953 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1953 stattgefunden haben:

 Automobil-Weltmeisterschaft 1953
 Basketball-Weltmeisterschaft der Damen 1953
 Billard
 Karambolage
 Freie-Partie-Weltmeisterschaft 1953 in Vigo (Spanien)
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1953 in Antwerpen (Belgien)
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 1953 in Manchester (England)
 Bob-Weltmeisterschaft 1953
 Cyclocross-Weltmeisterschaft 1953
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1953
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1953
 Fechtweltmeisterschaften 1953
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1953
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 1953
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1953
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1953
 Ringer-Weltmeisterschaften 1953
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 1953
 Tischtennisweltmeisterschaft 1953
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1953
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1953

!
Weltmeisterschaften nach Jahr